Ріхард Шехний (;  19 жовтня 1971, Пряшів, ЧССР) — словацький хокеїст, центральний нападник.

Ігрова кар'єра  
Виступав за ХК «Кошиці», ХК «Михайлівці», ХКм «Зволен», «Нафтохімік» (Нижньокамськ, Росія), «Подгале» (Новий Торг, Польща), МХК «Кежмарок», ХК «Попрад», ХК 05 (Банська Бистриця), «Больцано-84» (Італія), «ХК Пряшів», «Детва», «Гуменне».

У складі національної збірної Словаччини провів 54 матчі (10 голів); учасник зимових Олімпійських ігор 2002, учасник чемпіонатів світу 1995 (група B) і 1999.

Досягнення 
 Чемпіон Словаччини (4): 1995, 1996, 1999, 2001.
 Бронзовий призер (1): 2011.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 Профіль на Eliteprospects 

Уродженці Пряшева
Словацькі хокеїсти
Гравці збірної Словаччини з хокею
Хокеїсти «Кошиць»
Хокеїсти «Михайлівців»
Хокеїсти «Зволена»
Хокеїсти «Нафтохіміка»
Хокеїсти «Подгаля»
Хокеїсти «Кежмарка»
Хокеїсти «Попрада»
Хокеїсти «Банської Бистриці»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти «Детви»
Хокеїсти «Пряшева»
Хокеїсти «Гуменного»
Хокеїсти італійських клубів